Die 1. deild karla 2023 wird die 69. Spielzeit der zweithöchsten isländischen Fußballliga. Sie beginnt am 5. Mai und endet am 16. September 2023.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielen an insgesamt 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister und der Zweitplatzierte steigen direkt in die Besta deild auf. Die beiden letzten Vereine steigen direkt in die 2. deild karla ab.

Tabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle 2023 ksi.is
 Saison auf soccerway.com

Einzelnachweise 

2023
Fußballsaison 2023